Kastrup kan syfta på flera platser i Danmark:

 Köpenhamns flygplats, ofta kallad Kastrup eller Kastrups flygplats
 en stadsdel i Tårnby kommun, Region Hovedstaden
 en by i Region Midtjylland
 järnvägsstationen Københavns Lufthavn (CPH Lufthavn) vid Köpenhamns flygplats, se vidare Öresundstågen och Öresundsbanan
 Kastrup station, en metrostation i stadsdelen Kastrup (inte att förväxla med den närbelägna metrostationen Københavns Lufthavn vid flygplatsen)

Kastrup kan också syfta på:
 Annmari Kastrup, en svensk skådespelare
 Kastrup Glasværk, ett danskt glasbruk
 Kastrup (musikgrupp), en svensk musikgrupp
 Kastrup Storskov, en skog i Næstved kommun i Danmark